Murail est un nom de famille porté par les personnes suivantes :

 Denis Murail, sculpteur français
 Elvire Murail, écrivaine française (née en 1958), entre en littérature de jeunesse en 1989 sous le pseudonyme de Moka
 Gérard Murail, poète et journaliste (1925-2010)
 Henry Murail, sculpteur français (1932-2012)
 Lorris Murail, écrivain français (1951-2021), auteur jeunesse et écrivain pour adulte, critique, traducteur d'anglais et journaliste spécialisé en gastronomie
 Marie-Aude Murail, écrivaine française (née en 1954)
 Marie-Thérèse Murail, journaliste française
 Tristan Murail, compositeur français (né en 1947), considéré avec Gérard Grisey et Horatiu Radulescu comme un des principaux représentants du courant de la musique spectrale

Notes :
 Gérard et Marie-Thérèse Murail sont père et mère de Tristan, Lorris, Marie-Aude et Elvire Murail (qui sont donc frères et sœurs)
 Henry Murail est le père de Denis Murail